Riblja Čorba (Рибља Чорба, no alfabeto cirílico) é uma banda de rock de grande renome da Sérvia. Existe desde o fim da década de 1970 e está ativa nos dias de hoje. A maior parte de suas letras são escritas por Bora Đorđević, que também é o vocalista da banda.

Discografia

Singles
 Lutka sa naslovne strane / On i njegov BMW (PGP RTB, 1978)
 Rock n Roll za Kućni Savet / Valentino iz restorana (PGP RTB, 1979)
 Nazad u prljavi veliki grad / Mirno spavaj (orig. verzija) (PGP RTB, 1980)
 Kad hodaš / Priča o Žiki Živcu (Jugoton, 1984)
 Nesrećnice, nije te sramota / Zašto kuče arlauče (PGP RTB, 1987)

Álbuns de estúdio
 Kost u grlu (PGP RTB, 1979)
 Pokvarena mašta i prljave strasti (PGP RTB, 1981)
 Mrtva priroda (PGP RTB, 1981.)
 Buvlja pijaca (PGP RTB, 1982.)
 Večeras vas zabavljaju muzičari koji piju (Jugoton, 1984.)
 Istina (PGP RTB, 1985.)
 Osmi nervni slom (PGP RTB, 1986.)
 Ujed za dušu (PGP RTB, 1987.)
 Priča o ljubavi obično ugnjavi (PGP RTB, 1988.)
 Koza nostra (PGP RTB, 1990.)
 Labudova pesma (Samy, 1992.)
 Zbogom Srbijo (WIT, 1993.)
 Ostalo je ćutanje (WIT, 1996.)
 Nojeva barka (Hi-Fi Centar 1999.)
 Pišanje uz vetar (Hi-Fi Centar 2001.)
 Ovde (Hi-Fi Centar 2003.)
 Trilogija 1: Nevinost bez zaštite (M-Factory 2005.)
 Trilogija 2: Devičanska ostrva (M-Factory 2006.)
 Trilogija 3: Ambasadori loše volje (M-Factory 2006.)

Álbuns ao vivo
 U ime naroda (PGP RTB, 1982.)
 Od Vardara pa do Triglava (1996.)
 Beograd, uživo `97-1 i 2 (Hi Fi Centar, 1997.)
 Nema laži, nema prevare - Zagreb uživo `85 (Biveco, 1998.)

Coletâneas
 Riblja Čorba 10 (PGP RTB, 1988.)
 Treći srpski ustanak (Čorba Rekords, 1997.)

Ligações externas 
 Sítio oficial (em sérvio)

Bandas de rock
Bandas da Sérvia